Эта статья о распространении COVID-19 в Черногории, в стране заражено 8023 человека ''https://coronavirustravelmap.com/ru/country/me. Страна стала последним европейским государством, в котором был обнаружен новый коронавирус .

Хронология

Март 
17 марта были зафиксированы первые два случая заражения на территории Черногории.

18 марта врач-эпидемиолог Сенад Бегик призвал всех оставаться дома, избегать тесных контактов, чаще мыть руки, также он сообщил, что ожидаются новые случаи, также за день заразилось 6 человек, пять из них контактировало с двумя людьми, инфицированными ранее.

19 марта было выявлено 5 случаев, 2 утром и 3 вечером. Пациенты, инфицированные вечером контактировали с людьми выявленными 17 марта.

20 марта был выявлен 1 случай заражения, всего 14 заражённых.

21 марта вечером было выявлено 2 случая, оба контактировали с людьми, заразившимися ранее.

22 марта заразились 6 человек, 1 человек умер.

23 марта было выявлено 5 случаев, 3 из них контактировали с уже инфицированными.

24 марта заразились 20 человек, всего 47 заражённых.

25 марта было инфицировано 6 заражений.

26 марта утром заразилось 14 человек, случаи связаны с ранее подтвержденными заражениями, вечером 2 человека.

27 марта утром заразился 1 человек, 12 вечером.

28 марта было инфицировано 3 человека.

29 марта не было инфицированных.

30 марта заразилось 6 человек утром.

31 марта заразились 18 человек.

Апрель 
1 апреля заболело 14 человек.

2 апреля 21 человек заразился.

3 апреля 20 человек заразилось, среди них есть младенец, мама и малыш были изолированны. Также в этот день был выписан первый пациент.

4 апреля заразилось 37 человек, большинство из них контактировали с людьми, инфицированными ранее. Новые случаи были выявлены в
Подгорице — 14, Никшиче — 3 и Баре — 6.

5 апреля, утром было выявлено 2 случая заражения, оба в столице и контактировали с инфицированными ранее, вечером было выявлено 11 случаев, в Баре 1, Никшиче 3 и Подгорице 7, 10 из них контактные.

В период от 6 до 19 апреля число заражений в день существенно снизилась, всего за это время заразилось 94 человека, умерло 3 человека.

Данные по регионам 
На 7 мая ситуация в Черногории, следующая:

Карантинные меры 
Ещё до появления первых заражённых Черногория ввела меры для противодействия распространения COVID-19 в стране.

Были запрещены массовые мероприятия, закрыты детские сады, приостановлено авиасообщение с Швейцарией, запрещён въезд в Германию, Данию, Францию и Словению, закрыты части пограничных пунктов с Албанией, Сербией, Хорватией, Боснией и Герцеговиной.

31 марта в Черногории был введён комендантский час, запрещающий выход из дома в будние дни с 7 часов вечера до 5 часов утра, в воскресенье выход запрещён целиком, в субботу с 13 часов по 5 часов (в понедельник). 3 апреля меры были смягчены, в воскресенье жителям Черногории разрешили выходить в воскресенье с 5 часов утра до 15 часов.

Примечания 

Черногория
Черногория
Эпидемии в Черногории